Кабра-дель-Санто-Кристо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Махина. Занимает площадь 186 км². Население — 2070 человек (на 2010 год). Расстояние — 73 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 La Pagina de PacoSerrano

Населённые пункты Хаэна
Муниципалитеты Хаэна